L'épine nasale peut désigner :

 Épine nasale antérieure 
 Épine nasale postérieure 
 Épine nasale de l'os frontal

Crâne